Кубок Шпенглера 1996 — 70-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1996 року. Переможцем стала збірна Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Сильвен Тарджон Канада 7 (5+2)

Див. також 
 1996 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1996
1996 у хокеї з шайбою
1996 у швейцарському спорті